Orchomenos (eller Orchomenus, Orkhomenos, grekiska Ὀρχομενός) kan syfta på:

 Dimos Orchomenos – en kommun i Grekland

I grekisk mytologi 
 Orchomenos – en kung, far till Elara.
 Orchomenos – en son till Lykaon.
 Orchomenos – far till Minyas och Kyparissos
 Orchomenos – en mördad son till Thyestes.
 Orchomenos – en barnlös son till Minyas.
 Orchomenos – en son till Athamas och Themistos

Städer i Antikens Grekland 
 Orchomenos, Boiotien – även kallad Minyeiska Orchomenos, en stad i Boiotien
 Orchomenos, Arkadien – även kallad Arkadiska Orchomenos, en stad i Arkadien
 Orchomenos, Thessalien – en stad i Thessalien
 Orchomenos, Euboia – en stad på Euboia